KVM:

 Kernel-based Virtual Machine — средство виртуализации.
 KVM-переключатель — средство коммутации компьютерной периферии (клавиатуры, мониторов, мыши).
 K virtual machine — сверхкомпактная реализация Java-машины.